Кусджита (,  — Кошки) — село в Дзауском районе Южной Осетии на правом берегу Большой Лиахвы.

Состав 
 Верхняя Кусджита (,  — Земо-Кошки)
 Нижняя Кусджита ,  — Квемо-Кошки)

История 
Из исследований Григория Чурсина ():

Относительно заселения Южной Осетии в памяти народной сохранились следующие предания, записанные нами в сел. Кусджита (Кошки) со слов 94-летнего Макси Содтиева. В район Кусджита первым пришел с севера Урызмаг со своим братом Корти.

Урызмаг поселился здесь, и у него родился сын Гаглой, от которого пошел род Гаглоевых. Затем родились Габара и Санако. Габара поселился потом в Мзивском ущелье, а Санако (от него пошел род Санакоевых) — в Джаве. Место поселения Урызмага от слов «куст» — бойница стало называться Кусджита, грузины же называли его «Кошки» — башня, и под этим названием оно значится на карте.

По другой версии название произошло от обозначения Чаши в осетинском языке.

В ноябре 1804 года село было полностью сожжено кавказским наместником Цициновым (Цицишвили)

Известные уроженцы 
 Гаглоева, Зинаида Александровна (1915—1987) — осетинская актриса, народная артистка Грузинской ССР

Примечания

Топографические карты

Ссылки 
 «с. Кусджытæ, Джавский р-н РЮО» — ИА РЕС (28.06.2009)

Населённые пункты Дзауского района